Figurent ci-dessous les diverses unités de Légion étrangère qui ne font pas l'objet d'un article entier.

5 compagnie de transport gros porteurs 
Le , à la suite de la dissolution du , la  portée du  devient  portée (CP) du . Le , elle prend la dénomination de  de transport gros porteurs ( CTGP). La compagnie est transformée en unité du train, ses activités s'inscrivent dans l'évacuation du Sahara.

La  du  est divisée en pelotons correspondant aux différents types de véhicules et aux missions. Le commandement, les pelotons GLR et GBO Berliet sont basés à Reggane ; le peloton Willeme à Colomb-Béchar. Les véhicules de la compagnie circulent des confins du Sahara à la Méditerranée, sur l'axe Mers el Kébir - In Amguel.

La  du  est dissoute le , lors de l'implantation du régiment à Bou-Sfer.

Insigne : 

Couronne d'or ajourée portant l'inscription en exergue : «  TRANSPORT - LÉGION ETRANGERE » ; au centre, minaret d'argent brochant sur une étoile à cinq branches dorée. Héritière des traditions de la  portée du , la  en a repris les symboles (étoile et minaret). L'insigne a été créé pour Camerone 1966 par le capitaine Oui, commandant la compagnie.

Compagnie de passage de Saïgon 

Créée le , la compagnie de passage de la Légion étrangère (CPLE) de Saïgon, en Cochinchine, est basée au fort de Cay May. À titre d'exemple, la CPLE de Saïgon compte en 1950 (année où les effectifs de unités de Légion étrangère engagées en Indochine s'élèvent à )  de tous grades, elle enregistre  de bagages et environ  transmises. Les passagers trouvent au fort de Cay May un foyer, une bibliothèque, un hall d'information, une salle de lecture et d'écriture, un salon de coiffure, des terrains de sport et une salle de cinéma de . La CPLE, qui dépend de la base militaire de Saigon, a reçu un témoignage de satisfaction pour son action pendant les opérations de retrait des forces françaises ; elle est dissoute le .

Insigne : 

Rectangle d'argent, bordé de part et d'autre d'une bande verticale vert et rouge ; au centre, sur une carte représentant la partie sud de l'Indochine. Une grenade à sept flammes à bombe vert et flammes rouges entourées d'or, sur lesquelles se détaché l'inscription « C.P.L.E », en lettres d'or ; en bas, un bateau sur la mer ; en haut, un avion quadrimoteur. La grenade à sept flammes et les couleurs vert et rouge sont les symboles de la Légion ; le bateau et l'avion évoquent la vocation de l'unité ; la grenade placée sur la partie sud de l'Indochine précise l'implantation de l'unité. L'insigne a été créé en 1948.

Compagnie de discipline de la Légion étrangère (CDRE) 
Au XVIII et XIX siècle, l'armée française comptait de nombreuses unités disciplinaires pour sanctionner ses déserteurs et autres personnels impétueux ou indisciplinés. La Légion, compte-tenu de sa particularité, créa ses propres unités, regroupées au sein de la Compagnie de Discipline des Régiments Étrangers (CDRE).

Au début du XX siècle, cette compagnie était installée à Collomb-Béchar en Algérie. En 1962, en raison de la baisse des effectifs de la Légion, la compagnie devint la Section de Discipline du Sahara à Djénien Bou Rezg. Cette section fut dissoute en 1964.

Compagnie disciplinaire en Extrême-Orient (CDRE/EO)

Constituée le , la compagnie de discipline des régiments étrangers en Extrême-Orient (CDRE/EO) est stationnée sur l'île de Tagne, dans la baie de Cam Ranh. Rattachée au  étranger d'infanterie, elle dépend des bataillons implantés au Centre Vietnam. Après le , cette charge incombe au , arrivé en , se trouvant dans la région de Quảng Nam. La compagnie accueille les disciplinaires de tous les régiments étrangers présents en Indochine française. La CDRE/EO est dissoute le , tandis que l'île de Tagne est mise à la disposition du Commando Jaubert.

Insigne : 

Grenade à sept flammes d'or ; la bombe de la grenade porte les lettres noires « CD » entourées de l'inscription « DURA LEX SED LEX » devant les flammes se détache une voile blanche. La grenade à sept flammes est le symbole de la légion ; la voile blanche est celle d'une jonque, qui rappelle l'implantation de l'unité sur une île, reliée à terre seulement par bateau ; l'inscription signifie : « La loi est dure mais c'est la loi » évoquant le caractère de l'unité. L'insigne a été créé en 1947, par le capitaine Dutter, commandant la CDRE/EO.

mixte de génie Légion ( BMGL) 

Unité de génie Légion qui fut notamment chargée de la construction du camp et du réseau routier du camp de Canjuers.

Notes et références 

Unité dissoute de la Légion étrangère
Liste en rapport avec l'histoire militaire